Miejscowości w USA:
 Shell Rock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Shell Rock (ang. Shell Rock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Shell Rock (ang. Shell Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Shell Rock (ang. Shell Rock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn